Landahl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Landahl (1895–1971), Hamburger Schulsenator
 Mårten Landahl (1927–1999), schwedischer Physiker, Hochschullehrer für Aeronautik und Astronautik